Shojaei ist der Familienname folgender Personen:

 Ehsan Mohajer Shojaei (* 1983), iranischer Mittelstreckenläufer
 Masoud Shojaei (* 1984), iranischer Fußballspieler